Преображе́новский сельсове́т — название нескольких сельских поселений России.

 Преображеновский сельсовет — входит в Завитинский район Амурской области.
 Преображеновский сельсовет — входит в Добровский район Липецкой области.
 Преображеновский сельсовет — входит в Жердевский район Тамбовской области.
 Преображеновский сельсовет — входил в Стерлитамакский район Республики Башкортостан, в 2008 году объединён с Николаевским сельсоветом того же района.
 Преображеновский сельсовет (Преображеновский сельский округ) — входил в Ленинский район Еврейской автономной области, ликвидирован в 2005 году, единственный населённый пункт (с. Преображенка) включён в Биджанское сельское поселение.